Impetuoso – cacciatorpediniere della Regia Marina
 Impetuoso – torpediniera di scorta della Regia Marina
Impetuoso – cacciatorpediniere della Marina Militare Italiana